Аллсвенскан 1955/1956 () — 32-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 4 августа 1955 года и закончился 7 июня 1956 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1955/1956
Швеция
Спорт в Швеции в 1956 году
Футбол в Европе в 1956 году
Спорт в Швеции в 1955 году